Пеулень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Шуйч.
 Пеулень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Лупень.